Rommersdorf bezeichnet

 einen Ortsteil von Bad Honnef im Rhein-Sieg-Kreis in Nordrhein-Westfalen, siehe Rommersdorf (Bad Honnef)
 eine Abtei auf dem Gebiet des alten Erzbistums Trier, siehe Abtei Rommersdorf